Santori is een Italiaanse familienaam die afgeleid is van de Latijnse naam Santorus. Het kan verwijzen naar:

Personen 
 Fazio Giovanni Santori (1447-1510), Italiaans katholiek geestelijke
 Francesco Antonio Santori (1819-1894), Italiaans schrijver
 Fufi Santori (1932), Puertoricaans basketbalspeler en -coach
 Giulio Antonio Santori(o) (1532-1602), Italiaans katholiek geestelijke

Zie ook 
 Santorini, een Grieks eiland in de Egeïsche Zee
 Santoro (doorverwijspagina)